opsomming, een overzicht van gegevens;
lijst (bouwkundig), een band van hout of een ander materiaal aan een gebouw;
waterlijst, uitspringende rand of strook aan een bouwwerk
lijst (informatica), een lijst zoals gebruikt in de informatica en programmeertalen;
lijst (schilderkunst), een lijst om een schilderij;
boodschappenlijstje;
kandidatenlijst van een politieke partij;
categorie Lijsten